Strichbach ist ein Gewässername:

 Strichbach (Allna), rechter Zufluss der Allna in Bellnhausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Strichbach (Saar), linker Zufluss der Saar in Saargemünd, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Strichgraben